

Persone 
 Aloys Thomas Raimund von Harrach – politico e diplomatico austriaco
 Auguste von Harrach – seconda moglie di Federico Guglielmo III di Prussia
 Ernesto Adalberto d'Harrach – cardinale austriaco, arcivescovo di Praga e principe vescovo di Trento
 Federico Augusto di Harrach-Rohrau – conte di Harrach-Rohrau e governatore dei Paesi Bassi austriaci
 Ferdinando Bonaventura von Harrach – generale austriaco
 Franz Anton von Harrach – arcivescovo cattolico tedesco
 Karl von Harrach – militare austriaco, consigliere di Ferdinando II d'Asburgo

Altro 
 El Harrach – comune dell'Algeria nella provincia di Algeri 
 Harrach – famiglia nobile boema e austro tedesca
 Palazzo Harrach – palazzo barocco di Vienna
 USM El Harrach – squadra di calcio algerina